L'appellation « maison de l'architecte » peut faire référence à :
 la maison de l'architecte Jean Delhaye
 la maison de l'architecte Julien Heulot
 la maison de l'architecte Rogé Beauvir

Voir aussi 

 
 
 

Maison